Gminy w USA:
 Rolling Green (ang. Rolling Green Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Martin
 Rolling Green (ang. Rolling Green Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward
 Rolling Green (ang. Rolling Green Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Corson